Stanisław Denhoff (zm. 1654) – starosta wieluński i radomszczański, rotmistrz królewski
 Stanisław Ernest Denhoff (zm. 1728) – hetman polny litewski, wojewoda połocki, starosta nowokorczyński, kałuski, kościerski, lubocheński, mozyrski, latowicki, lucyński